Choniolaimus är ett släkte av rundmaskar. Choniolaimus ingår i familjen Choniolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Choniolaimus